Эрмольд:

 Эрмольд (ум. 889) — архиепископ Амбрёна (около 880—889).
 Эрмольд Нигелл (790?—после(?) 838) — франкский поэт.